

Geografia 
 Galan – comune francese del dipartimento degli Alti Pirenei
 Galán – comune colombiano del dipartimento di Santander
 Cerro Galán – vulcano attivo nella Provincia di Catamarca, in Argentina.
 Caldeira Cerro Galán – monte in Argentina.
 Lago di Gabriel y Galan – largo artificiale più grande lungo il fiume Alagón, in Spagna

Persone

Antroponimo 
 Galan dei Pitti – nella Cronaca dei Pitti, sovrano della regione romana, attuale Scozia, popolo pre-celtico, di incerta origine
 Weland il fabbro – fabbro mitico della mitologia germanica e nordica, detto anche Galan

Patronimico 
 Alejandro Galán (1999) – cestista spagnolo
 Christian Galan (1960-)  – accademico di lingua e letteratura giapponese
 Daniel Elahi Galán (1996) – tennista colombiano
 Ernesto Galán (1986-) – calciatore spagnolo
 Frank Galan (1960-) – cantante belga
 Giancarlo Galan – politico italiano
 Javi Galán, propr. Javier Galán (1994) – calciatore spagnolo
 Jorge Galán (1989) – calciatore spagnolo
 Jose Maria Galán – generale spagnolo e comandante delle forze repubblicane nella Guerra civile spagnola
 José Maria Gabriel y Galán (1870-1905) – poeta spagnolo
 Juana Galán (1787-1812) – detto La Galana, diede impulso alla guerra d'indipendenza spagnola
 Luciene Eugene Galan (1921-1968) – missionario cattolico, martire e beato
 Luis Carlos Galán (1943-1989) – giornalista, politico ed economista colombiano
 Mónica Galán (1950-2019) – attrice argentina
 Pepe Galán (1955) – scultore spagnolo
 Pilar Galán (1977-) – giornalista e presentatrice spagnola
 Roberto Galán (1917-2000) – presentatore radio e TV argentino

Matronimico 
 Fermin Galán (1899-1930) – croce di alloro dell'Ordine di San Ferdinando, fratello di Francisco Galán, dirigente del partito comunista spagnolo

Cognome composto 
 John Galán Casanova (1970) – saggista e poeta realista satirico colombiano
 José Maria Gabriel y Galán (1870-1905) – poeta spagnolo, in lingua castigliana e estremadurano
 Leocadio Galán Barrena (1910-1990) – fondatore delle Esclavos de Maria y de los Pobres
 Luis Carlos Galán Sarmiento (1943-1989) – giornalista, fondatore di Nuevo Liberalismo, candidato presidente della Colombia ucciso nel 1989
 Luis Galán (1962-) – poeta, giornalista, coautore del Carnevale di Cadiz
 Luis Sanchez Galán – militare messicano che partecipò alla rivoluzione messicana
 Martín Álvarez Galán (1766-1801) – militare spagnolo, che si distinse nelle Battaglia di Capo San Vincenzo
 Sonia de la Paz Galan (1949-) – cestista cubana

Pseudonimo 
 Francisco Galán – nome di guerra di Gerardo Antonio Bermudez, comandante dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Colombia)

Sport 
 DN Galan 2011 – meeting annuale di atletica leggera che si disputa a Stoccolma, in Svezia
 Rasys Enwog Nos Galan – corsa competitiva annuale di 5 km, a Mountain Ash, UK

Altro 
 Galactus – personaggio della Marvel Comics, il cui vero nome è Galan

Pagine correlate 
Galante